Víctor Ruiz del Valle – meksykański piłkarz (ur. 1969).
 Víctor Ruiz – hiszpański piłkarz (ur. 1989).
 Víctor Ruiz – hiszpański lekkoatleta (ur. 1993).